Borowski est un nom propre polonais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Edmund Borowski (1945-2022), athlète polonais.
 Ludwig Ernst von Borowski (1740-1831), premier archevêque de l'église évangélique de Prusse ;
 Georg Heinrich Borowski (1746-1801), naturaliste allemand ;
 Joe Borowski (1971-), joueur de baseball dans l'équipe des Marlins de Floride ;
 John Borowski (19?-), réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 Marek Borowski (1946-), homme politique polonais ;
 Mike Borowski (1981-), homme politique français ;
 Rudolph Borowski (1812-1890), prêtre catholique et homme politique allemand ; 
 Tadeusz Borowski (1922-1951), écrivain polonais et journaliste ;
 Tim Borowski (1980-), joueur de football allemand.

Pseudonyme 

 Borowski, pseudonyme d'Adolf Berman (1906-1978), résistant, sioniste et psychologue polonais.

Toponyme 

 Borowski Las, village de Pologne.

Patronyme polonais
Toponymie polonaise